Фарру́х Хукума́тович Амонатов  (род. 13 апреля 1978, Душанбе, Таджикистан) — международный гроссмейстер, старший тренер FIDE, шахматный комментатор. Официальный тренер юношеской сборной России по шахматам.

Биография 
С шести лет начал заниматься шахматами, первый и единственный тренер - шахматист Вячеслав Ким. В 1995 году окончил среднюю школу № 20 Душанбе, в 2000 году — МТУСИ  в Москве.

Чемпионом Азии среди юниоров (1992),  Чемпион Москвы (2004 — в личном зачёте, 2003 — среди клубов в составе команды ОАО «Вертикаль»—МТУСИ). В составе команды «Томск-400» в 2009 году стал победителем командного чемпионата России. Многократный чемпион Таджикистана, настоящее время единственный в Таджикистане международный гроссмейстер (2002). В 2015 году серебряный призёр чемпионата России по рапиду. Победитель турниров «Москва-Open», «Владимир-Open», Мемориала Циолковского. В 2007 году занял десятое место в Суперфинале чемпионата России.

В составе сборной Таджикистана девять раз участвовал в олимпиадах: в 1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.  

Входит в тренерский штаб сборной России по шахматам, консультирует команду шахматной сборной Индии. 

Живет в Санкт-Петербурге

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Фаррух АМОНАТОВ: «Хочу примерить корону»
 Ф. Амонатов: Буду играть до 80 лет

Выпускники МЭИС
Шахматисты Таджикистана
Тренеры Таджикистана
Тренеры по шахматам
Чемпионы Москвы по шахматам